Mackay (Queensland) — cidade australiana
Mackay (Idaho) — cidade norte-americana
Glaciar Mackay — na Antártida

Desambiguações de topônimos